Ван Аллен (): Ван Аллен, Джеймс (1914—2006) — американский астрофизик.
 Ван Аллен, Шон (род. 1967) — канадский хоккеист.

См. также 
 Аллен